Witzig steht für:
 das Adjektiv zu Witz
 Witzig (Name), Familienname